John Marston (schrijver), een Engels satirisch dichter en toneelschrijver ten tijde van Elizabeth I van Engeland en Jacobus I van Engeland.
John Marston (ondernemer), een Brits ondernemer en oprichter van het bedrijf Sunbeam
John Marston (personage), hoofdpersoon uit de videogame Red Dead Redemption
John Marston (acteur), Amerikaans acteur (1909-1962)